Тетекала има више значења:

 Општина Тетекала (Морелос), општина у савезној држави Морелос у Мексику
 Тетекала (Тетекала, Морелос), насеље у савезној држави Морелос у Мексику